Chez nous peut désigner : 
 Chez nous, chanson de Dominique Walter, sortie en 1966 ;
 Chez nous, film de , sorti en 1978 ;
 Chez nous c'est trois !, comédie franco-belge réalisée par Claude Duty et sortie en 2013 ;
 Chez Nous, film néerlandais de Tim Oliehoek, sorti en 2013 ;
 Chez nous, film de Lucas Belvaux, sorti en 2017 ;
 Chez Nous, théâtre situé à Berlin ;
 Chez Nous, chanson de Patrick Fiori et Soprano, sortie en 2018.
 Chez Nous, ancien hebdomadaire belge.
 Chez Nous, un parti politique d'extrême-droite wallon.

Références